

Toponymes 
 La Franche-Comté, région culturelle et historique équivalente au comté de Bourgogne.
 La Franche-Comté, ancienne région administrative française ayant existé de 1982 à 2015.
 Conseil régional de Franche-Comté.
 La Franche-Comté de Bourgogne ou comté de Bourgogne, entité historique qui a pris officiellement son surnom de "Franche-Comté" après son annexion par la France en 1679. 
 La Bourgogne-Franche-Comté, une région administrative française créée le .
 L'État de Franche-Comté, éphémère État tampon en 1814.
 Les États de Franche-Comté, ancienne assemblée du XVIe au XVIIIe siècle, qui partageait le pouvoir avec le parlement et le gouverneur de la province de Franche-Comté.

Odonymes 
 Rue de Franche-Comté, voie de Paris.

De très nombreuses voies portent le nom de rue de Franche-Comté. Sans être exhaustif, on trouve en France, une rue de Franche-Comté à Besançon, Metz, Mulhouse, Orléans, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours, Vandœuvre-lès-Nancy.

Histoire 
 Histoire de la Franche-Comté.
 Franche-Comté de Bourgogne.

Listes 
 Liste des espèces végétales protégées en Franche-Comté.
 Liste des gares de Franche-Comté.

Divers 
 Armoiries de la Franche-Comté.
 Démographie de la Franche-Comté.
 Drapeau de la Franche-Comté.
 Économie de la Franche-Comté.
 Français de Franche-Comté, français régional, influencé par la langue comtoise.
 Miss Franche-Comté.
 Mouvement Franche-Comté, parti politique régionaliste.
 Franche-Comté électronique mécanique thermique et optique - Sciences et technologies

Homonymie